Ве́лько Ба́трович (, ; 5 марта 1994, Подгорица, Союзная Республика Югославия) — черногорский футболист, полузащитник греческого клуба «Астерас Влахиоти».

Клубная карьера 

Велько начал заниматься футболом в черногорском клубе «Бубамара», в 2010 году перешёл в молодёжную команду «Партизана». Однако в Белграде надолго не задержался и уже через год вернулся в Черногорию, в «Зету».

28 мая 2011 года дебютировал в Первой лиге Черногории, выйдя на замену в матче с «Ловченом».

В январе 2012 года было объявлено о переходе Батровича в польский «Видзев». игрок подписал контракт сроком на 3,5 года. 31 марта 2012 года полузащитник провёл свой первый матч за «Видзев». 8 апреля 2013 года в игре с «Полонией» Велько отметился забитым голом, ставшим первым в его профессиональной карьере. Батрович в сезоне 2012/13 провёл в чемпионате Польши 6 матчей. Следующие два сезона был игроком основного состава.

Летом 2015 года на правах свободного агента Велько перешёл в словенский «Заврч», через год — в «Домжале», где стал обладателем Кубка Словении. В ноябре 2017 года присоединился к клубу «Кршко».

Карьера в сборной 

Велько дебютировал за молодёжную сборную Черногории в матче отборочного турнира к молодёжному чемпионату Европы 2015 против сборной Румынии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Weltfussball.de 
 Профиль на сайте 90minut  

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зета»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Заврч»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Кршко»
Игроки ФК «Этыр» (2013)
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Септември» София
Игроки ФК «Панахаики»
Игроки ФК «Олимпиакос» Волос
Игроки ФК «Астерас» Влахиоти